O evento de sabre individual feminino nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, em Tóquio, foi disputada em 26 de Julho de 2021 no Makuhari Messe. No total, 36 esgrimistas de 18 nações competiram. A atleta do comitê olímpico russo, Sofia Pozdniakova foi campeã, derrotando sua compatriota Sofia Velikaya na final.

Medalhistas

Calendário 
Todos os horários estão na Hora Legal Japonesa (UTC+9)

Qualificação 

Para os eventos individuais, os três esgrimistas da equipe qualificada estarão automaticamente aptos a participar. Outras seis vagas serão distribuídas baseadas no ranking (ignorando esgrimistas de nações com equipes já qualificadas, e considerando apenas o melhor esgrimista de cada nação): os 2 melhores da Europa e da Ásia/Oceania, além do melhor da África e das Américas. Quatro outras vagas (uma por zona) serão entregues através de torneios de qualificação zonais; apenas nações sem um esgrimista qualificado para determinado evento poderá disputar a vaga para este evento nos torneios de qualificação zonal.

Sabre Individual Feminino

Formato da Competição 
O torneio de 1996 simplificou muito o formato da competição em uma chave de eliminação simples, com uma disputa pela medalha de bronze. O torneio de 2020 continuará a usar esse formato. A esgrima é feita com 15 toques ou com a conclusão de três rodadas de três minutos se nenhum dos esgrimistas atingir 15 toques até lá. No final dos tempos, o esgrimista com maior pontuação é o vencedor; um empate resulta em um período adicional de morte súbita de um minuto. Este período de morte súbita é modificado ainda mais pela seleção de um vencedor do sorteio de antemão; se nenhum dos esgrimistas marcar um toque durante o minuto, o vencedor do sorteio predeterminado vence a luta. Regras de sabre padrão em relação à área do alvo, golpe e prioridade são usadas.

Resultados

Fase final
{{Round4-with third

||{{FlagIOCathlete|Sofia Pozdniakova|ROC|Verão de 2020}}|15||10  
|||8|{{FlagIOCathlete|Sofia Velikaya|ROC|Verão de 2020}}|15 

||{{FlagIOCathlete|Sofia Pozdniakova|ROC|Verão de 2020}}|15||11

||

Chave superior
Seção 1
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes 
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Oitavas de final
| RD4=Quartas de final

| team-width=170
| score-width=25

| RD1-seed03 =
| RD1-team03 =
| RD1-score03=1
| RD1-seed04 =
| RD1-team04 ={{FlagIOCathlete|Yang Hengyu|CHN|Verão de 2020}} 
| RD1-score04=4

| RD2-seed01 =
| RD2-team01 =
| RD2-score01=12
| RD2-seed02 =
| RD2-team02 ={{FlagIOCathlete|Yang Hengyu|CHN|Verão de 2020}}
| RD2-score02=15
| RD2-seed03 =
| RD2-team03 = 
| RD2-score03=12
| RD2-seed04 =
| RD2-team04 ={{FlagIOCathlete|Sofia Pozdniakova|ROC|Verão de 2020}} 
| RD2-score04=15
| RD2-seed05 =
| RD2-team05 ={{FlagIOCathlete|Qian Jiarui|CHN|Verão de 2020}} 
| RD2-score05=15
| RD2-seed06 =
| RD2-team06 = 
| RD2-score06=8
| RD2-seed07 =
| RD2-team07 =  
| RD2-score07=12
| RD2-seed08 =
| RD2-team08 ={{FlagIOCathlete|Liza Pusztai|HUN|Verão de 2020}}  
| RD2-score08=15

| RD3-seed01 =
| RD3-team01 =
| RD3-score01 =8
| RD3-seed02 =
| RD3-team02 ={{FlagIOCathlete|Sofia Pozdniakova|ROC|Verão de 2020}} 
| RD3-score02 =15
| RD3-seed03 =
| RD3-team03 ={{FlagIOCathlete|Qian Jiarui|CHN|Verão de 2020}} 
| RD3-score03 =15
| RD3-seed04 =
| RD3-team04 =
| RD3-score04 =10

| RD4-seed01 = 
| RD4-team01 =

Seção 2
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes 
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Oitavas de final
| RD4=Quartas de final

| team-width=170
| score-width=25

| RD1-seed13 =
| RD1-team13 ={{FlagIOCathlete|C. A. Bhavani Devi|IND|Verão de 2020}}  
| RD1-score13=15
| RD1-seed14 =
| RD1-team14 =  
| RD1-score14=3

| RD2-seed01 =
| RD2-team01 = 
| RD2-score01=9
| RD2-seed02 =
| RD2-team02 ={{FlagIOCathlete|Anna Bashta|AZE|Verão de 2020}} 
| RD2-score02=15
| RD2-seed03 =
| RD2-team03 = 
| RD2-score03=14
| RD2-seed04 =
| RD2-team04 ={{FlagIOCathlete|Olga Nikitina|ROC|Verão de 2020}}  
| RD2-score04=15
| RD2-seed05 =
| RD2-team05 = 
| RD2-score05=11
| RD2-seed06 =
| RD2-team06 ={{FlagIOCathlete|Misaki Emura|JPN|Verão de 2020}}  
| RD2-score06=15
| RD2-seed07 =
| RD2-team07 =
| RD2-score07=7
| RD2-seed08 =
| RD2-team08 ={{FlagIOCathlete|Manon Brunet|FRA|Verão de 2020}} 
| RD2-score08=15

| RD3-seed01 = 
| RD3-seed02 = 
| RD3-team01 =
| RD3-team02 ={{FlagIOCathlete|Olga Nikitina|ROC|Verão de 2020}}
| RD3-score01 =13
| RD3-score02 =15
| RD3-seed03 = 
| RD3-seed04 = 
| RD3-team03 =
| RD3-team04 ={{FlagIOCathlete|Manon Brunet|FRA|Verão de 2020}} 
| RD3-score03 =12
| RD3-score04 =15

| RD4-seed01 = 
| RD4-seed02 = 
| RD4-team01 =
| RD4-team02 =

Chave inferior
Seção 3
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes 
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Oitavas de final
| RD4=Quartas de final
| team-width=170
| score-width=25

| RD1-seed03 =
| RD1-team03 ={{FlagIOCathlete|Zaynab Dayibekova|UZB|Verão de 2020}} 
| RD1-score03=15
| RD1-seed04 =
| RD1-team04 =  
| RD1-score04=9

| RD2-seed01 =
| RD2-team01 = 
| RD2-score01=10
| RD2-seed02 =
| RD2-team02 ={{FlagIOCathlete|Zaynab Dayibekova|UZB|Verão de 2020}} 
| RD2-score02=15
| RD2-seed03 =
| RD2-team03 = 
| RD2-score03=11
| RD2-seed04 =
| RD2-team04 ={{FlagIOCathlete|Yoon Ji-su|KOR|Verão de 2020}} 
| RD2-score04=15
| RD2-seed05 =
| RD2-team05 = 
| RD2-score05=11
| RD2-seed06 =
| RD2-team06 ={{FlagIOCathlete|Choi Sooyeon|KOR|Verão de 2020}} 
| RD2-score06=15
| RD2-seed07 =
| RD2-team07 =
| RD2-score07=12
| RD2-seed08 =
| RD2-team08 ={{FlagIOCathlete|Anna Márton|HUN|Verão de 2020}}  
| RD2-score08=15

| RD3-seed01 = 
| RD3-seed02 = 
| RD3-team01 ={{FlagIOCathlete|Zaynab Dayibekova|UZB|Verão de 2020}} 
| RD3-team02 =
| RD3-score01 =15 
| RD3-score02 =12 
| RD3-seed03 = 
| RD3-seed04 = 
| RD3-team03 = 
| RD3-team04 ={{FlagIOCathlete|Anna Márton|HUN|Verão de 2020}} 
| RD3-score03 =12
| RD3-score04 =15 

| RD4-seed01 = 
| RD4-seed02 = 
| RD4-team01 =
| RD4-team02 =

Seção 4
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes 
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Oitavas de final
| RD4=Quartas de final
| team-width=150
| score-width=25

| RD1-seed13 =
| RD1-team13 ={{FlagIOCathlete|Renáta Katona|HUN|Verão de 2020}} 
| RD1-score13=15
| RD1-seed14 =
| RD1-team14 = 
| RD1-score14 =6

| RD2-seed01 =
| RD2-team01 ={{FlagIOCathlete|Kim Ji-yeon|KOR|Verão de 2020}} 
| RD2-score01=15
| RD2-seed02 =
| RD2-team02 =
| RD2-score02=4
| RD2-seed03 =
| RD2-team03 = 
| RD2-score03=3
| RD2-seed04 =
| RD2-team04 ={{FlagIOCathlete|Mariel Zagunis|USA|Verão de 2020}} 
| RD2-score04=15
| RD2-seed05 =
| RD2-team05 = 
| RD2-score05=11
| RD2-seed06 =
| RD2-team06 ={{FlagIOCathlete|Irene Vecchi|ITA|Verão de 2020}} 
| RD2-score06 =15
| RD2-seed07 =
| RD2-team07 = 
| RD2-score07=4
| RD2-seed08 =
| RD2-team08 ={{FlagIOCathlete|Sofya Velikaya|ROC|Verão de 2020}} 
| RD2-score08=15

| RD3-seed01 = 
| RD3-seed02 = 
| RD3-team01 =  
| RD3-team02 ={{FlagIOCathlete|Mariel Zagunis|USA|Verão de 2020}} 
| RD3-score01 =12
| RD3-score02 =15 
| RD3-seed03 = 
| RD3-seed04 = 
| RD3-team03 = 
| RD3-team04 ={{FlagIOCathlete|Sofya Velikaya|ROC|Verão de 2020}} 
| RD3-score03 =12
| RD3-score04 =15

| RD4-seed01 = 
| RD4-seed02 = 
| RD4-team01 = 
| RD4-team02 =

Ligação Externa 

 Resultado (em inglês)

 
2020
2021 na esgrima